Bademeister steht für:
 Schwimmmeister, den Leiter eines Badebetriebs in Deutschland oder Österreich
 Fachangestellter für Bäderbetriebe, Mitarbeiter eines Schwimmmeisters in Deutschland
 Badmeister, den Leiter eines Badebetriebs in der Schweiz
 Masseur und medizinischer Bademeister, ein Ausbildungsberuf in Deutschland
 Erkennungsmerkmal der Punkrockband Die Ärzte 
 Die Filme Die Bademeister – Weiber, saufen, Leben retten und Die Bademeister – Auf zu neuen Ufern von Michael „Bully“ Herbig

Siehe auch: